Die 11. Rallye Mexiko war der dritte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 22 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 6. und dem 9. März gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 6. März) 
Sébastien Ogier (Volkswagen) markierte die schnellste Zeit bei der ersten Wertungsprüfung und übernachtete als Führender vor Ott Tänak (Ford/WRC2) und Andreas Mikkelsen (Volkswagen).

2. Tag (Freitag, 7. März) 
In der dritten Wertungsprüfung übernahm Mads Østberg (Citroën) die Führung, rund 3 Sekunden vor Ogier (Volkswagen) und Mikko Hirvonen (Ford). Weltmeister Ogier fuhr drei Bestzeiten in den WP 6-8 und ging in Führung. In der achten Wertungsprüfung fiel der Dritte Hirvonen aus wegen Elektrikproblemen. Kris Meeke (Citroën) musste aufgeben wegen eines Unfalls, ebenfalls in WP 8, bei dem die Radaufhängung beschädigt wurde. Ogier beendete den Tag mit 26,1 Sekunden Vorsprung auf Østberg und Latvala (+42,5 Sekunden) auf dem ersten Gesamtrang.

3. Tag (Samstag, 8. März) 
Der Zweitplatzierte Østberg schlug hinten mit dem Auto an und beschädigte die Radaufhängung. Diese wurde notdürftig repariert, in der 13. Wertungsprüfung war der Ausfall nicht mehr zu vermeiden. Er startete am Sonntag gemäß Regel-2-Reglement wieder. Andreas Mikkelsen (VW) und Robert Kubica (Ford) überschlugen sich und fielen ebenfalls aus. Thierry Neuville (Hyundai) lag an dritter Stelle am Abend. Ogier und Latvala fuhren abseits von alldem einem Doppelsieg entgegen.

4. Tag (Sonntag, 9. März) 
Østberg fuhr in der längsten Wertungsprüfung (WP 20/55,92 Kilometer) die Bestzeit mit dem reparierten Citroën DS3 WRC. Hinter Ogier und Latvala (beide Volkswagen Polo R WRC) gab es für den Hyundai i20 WRC den ersten Podestplatz seit dem Wiedereinstieg. Bei der Rückfahrt zum Service-Park ging der dritte Platz von Neuville beinahe verloren wegen eines Kühlerlecks. Alle Fahrzeuge mussten, nach Abschluss der letzten WP, zurück in den Service-Park damit sie auch gewertet wurden. Nach der provisorischen Siegerehrung, nach der letzten WP, bekamen die Erstplatzierten statt Champagner eine große Flasche mexikanisches Bier. Dieses Bier leerte Neuville bei einem kurzen Halt in den Kühlertank und fuhr zurück. In der Weltmeisterschaft führte zu diesem Zeitpunkt Ogier mit 63 Punkten vor Teamkollege Latvala mit 60 Punkten. Auf dem dritten Rang Østberg mit 32 WM-Punkten.

Zitat Thierry Neuville zum Kühler-Problem: «Wir konnten es ziemlich schnell reparieren, aber um das System wieder aufzufüllen, mussten wir alles nehmen, was wir im Auto hatten. Zum Glück haben wir am Ende der Power-Stage das Bier bekommen.»

Meldeliste 
Nicht als WRC oder WRC-2 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Mexiko
2014